Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Севилья» 109-м в его истории.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Севилья» в сезоне 2015/2016 годов.

Трансферы 2015/16 
По состоянию на 3 июля 2015 года

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Чемпионат Испании 2015/16

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 Результаты выступлений команды «Севилья» по турам:

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА

Групповой раунд

Лига Европы УЕФА 2015/16

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Севилья»
 ФК «Севилья» в сезоне 2015/16 на сайте FootballFacts.ru

2015/2016
Севилья